The Beatles:
 The Beatles — британская рок-группа.
 The Beatles — девятый альбом группы The Beatles, также известный как «Белый альбом».
 The Beatles 1962–1966 — музыкальный альбом, представляющий собой антологию лучших песен группы «Битлз» за 1962—1966 годы. 
 The Beatles 1967–1970 — сборник, антология песен The Beatles 1967—1970 годов.
 The Beatles — мини-альбом, выпущенный группой «Битлз» 1 ноября 1963 года.